Hancock County je název jedenácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Hancock County (Georgie) – okres státu Georgie
 Hancock County (Illinois) – okres státu Illinois
 Hancock County (Indiana) – okres státu Indiana
 Hancock County (Iowa) – okres státu Iowa
 Hancock County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Hancock County (Maine) – okres státu Maine
 Hancock County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Hancock County (Ohio) – okres státu Ohio
 Hancock County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Hancock County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie
 Hancock County – bývalý název okresu Winston County ve státu Alabama, který byl používán v letech 1850 až 1858